

Sigle 
 Quick Response – codice a barre bidimensionale
 Quiet Riot – gruppo musicale statunitense
 Quoziente respiratorio – rapporto tra quantità di anidride carbonica eliminata e la quantità di ossigeno assorbita nella respirazione esterna
 Quoziente-reti
 Codice QR

Codici 
 QR – codice vettore IATA di Qatar Airways
 QR – codice ISO 3166-2:UZ di Karakalpakstan (Uzbekistan)

Matematica 
 Decomposizione QR – fattorizzazione di una matrice quadrata